

Cinema 
 Third Degree Films – azienda di produzione e distribuzione cinematografica

Letteratura  
 Terzo grado (3rd Degree) – romanzo di James Patterson del 2004

Musica 
 Third Degree – gruppo musicale polacco
 Third Degree – gruppo musicale australiano noto in seguito come The Clique
 Third Degree – album dei Nine Below Zero del 1982
 Third Degree – album di Johnny Winter del 1986
 Third Degree – album dei Flying Colors del 2019

Televisione 
 Terzo grado (Third Degree) – episodio di Roswell Conspiracies